Yū Tamura ist der Name folgender Personen:

* Yū Tamura (Rugbyspieler) (* 1989), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Yū Tamura (Fußballspieler) (* 1992), japanischer Fußballspieler